Houget ist der Familienname folgender Personen: